Лимановский — польская, литовская или белорусская фамилия (женский вариант Лимановская) и топоним, может означать:

Фамилия 
 Лимановский, Болеслав (1835—1935) — польский политический деятель, социалист, историк и социолог.
 Лимановский, Григорий Михайлович — инженер-конструктор.
 Лимановский, Мечислав (1876—1948) — польский геолог, профессор и театральный деятель.
 Лимановский, Янка (1896—1989) — белорусский писатель и литературовед.

 Лимановская, Элизабет (род. 2000) — латвийская шахматистка.

Топоним 
 Лимановский район в Воронежской области РСФСР (1938—1957).
 Лимановский повят — район в Польше.

См. также 
 Лиманова